Димитър Кирков може да се отнася за:

 Димитър Кирков (1861 – 1918), български военен деец
 Димитър Кирков (1945 -), български писател